Mirna (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
 Mirna (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente
 Mirna (rivier in Kroatië)
 Mirna (rivier in Slovenië)
 Mirna (ook wel Myrna), voornaam voor vrouwen